Lipiec ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Lipietz (Alain Guy Lipiec; * 1947), französischer Ingenieur, Ökonom und Politiker
 Krzysztof Lipiec (* 1959), polnischer Politiker
 Richard Lipiec (* 1948), Schweizer Jazzmusiker 
 Tomasz Lipiec (* 1971), polnischer Geher, Journalist und Politiker